Canada
 North River (rivier in Labrador), een rivier in Labrador
 North River (plaats in Labrador), een verlaten nederzetting aan die rivier
 North River (Newfoundland), een gemeente op Newfoundland
 North River (Nova Scotia), een dorp in Nova Scotia
 North River (Prins Edwardeiland), een dorp op Prins Edwardeiland

Verenigde Staten
 North River (North Dakota), een stad in North Dakota
 North River (New Hampshire), een rivier in New Hampshire